El nombre Charles Bennett puede referirse a:
 Charles Bennett (1870-1949), atleta británico, bicampeón olímpico en los Juegos Olímpicos de París 1900.
 Charles Henry Bennett (1943-), físico y teórico de la información estadounidense, padre de la criptografía cuántica.
 Charles Harper Bennett (1840-1927), fotógrafo pionero inglés.
 Charles Daniel «Krazy Horse» Bennett  (1979-), luchador estadounidense de artes marciales mixtas.